Zwei Schiffe der United States Navy trugen den Namen USS Corpus Christi:

 USS Corpus Christi (PF-44), eine Fregatte der Tacoma-Klasse, in Dienst von 1944 bis 1946
 USS City of Corpus Christi (SSN-705), ein U-Boot der Los-Angeles-Klasse, in Dienst von 1983 bis 2016

Corpus Christi